Circus Maximus, édifice de la Rome antique
 Circus Maximus, groupe norvégien de metal progressif
 Circus Maximus (jeu)
 , nom de la troisième symphonie de John Corigliano, écrite en 2004